Anglosaské příjmení Hall [hól] nosí více různých osobností:

 Adam Hall (* 1980) – americký hokejista
 Arsenio Hall (* 1955) – americký herec a komik
 Asaph Hall (1829–1907) – americký astronom
 Brandon Micheal Hall (* 1993) – americký herec
 Carl Christian Hall (1812–1888) – dánský státník a premiér
 Darnell Hall (* 1971) – americký atlet, sprinter
 Edwin Herbert Hall (1855–1938) – americký fyzik
 Evelyn Beatrice Hall (1868–1956) – anglická spisovatelka
 Edward T. Hall (1914–2009) – americký kulturní antropolog
 George Hall (1881–1965) – britský politik
 George Brislen-Hall (* 1992) – anglický fotbalista
 Granville Stanley Hall (1844–1924) – americký psycholog
 Gus Hall (1910–2000) – americký komunistický funkcionář
 Jim Hall – více osobností (rozcestník)
 Joe Hall (1881–1919) – kanadský hokejista
 John Hall (* 1934) – americký fyzik, nositel Nobelovy ceny
 John Hall-Edwards (1858–1926) – průkopník lékařského využití rentgenového záření
 Kevin Peter Hall (1955–1991) – americký herec
 Luke Hall (* 1989) – svazijský plavec
 Michael C. Hall (* 1971) – americký herec
 Rob Hall (1961–1996) – novozélandský horolezec
 Robert David Hall (* 1947) – americký herec
 Rosetta Sherwood Hall (1865–1951) – americko-kanadská lékařka a misionářka
 Stuart Hall – více osob
 Taylor Hall (* 1991) – kanadský hokejový útočník
 Tom Hall (* 1964) – herní designér
 Tom Hall (hudebník) (* 1980) – australský hudebník a hudební skladatel

ženy
 Edina Gallovitsová-Hallová (* 1984) – rumunská profesionální tenistka s maďarskými kořeny
 Hanna Hall (* 1984) – americká herečka
 Jerry Hall (* 1956) – americká modelka a herečka
 Jillian Hall (* 1980) – americká profesionální wrestlerka a zpěvačka
 Radclyffe Hall (1880–1943) – anglická básnířka a spisovatelka
 Rebecca Hallová (* 1982) – anglická herečka
 Regina Hall (* 1970) – americká herečka
 Virginia Hallová (1906–1982) – agentka britské Special Operations Executive (SOE) a americké Office of Strategic Services (OSS, předchůdce CIA)

fiktivní postavy
 Annie Hallová – americký film režiséra Woody Allena z roku 1977

Externí odkazy 
 
 

Anglická příjmení